Barnet ist der Name folgender Orte:
 einen Londoner Stadtbezirk, siehe London Borough of Barnet
 der Ort Barnet im US-Bundesstaat Vermont, siehe Barnet (Vermont)

Barnet ist der Familienname folgender Personen:
 Allison Barnet (* 1966), britische Ruderin
 Boris Wassiljewitsch Barnet (1902–1965), sowjetischer Schauspieler und Regisseur
 Charlie Barnet (1913–1991), US-amerikanischer Jazz-Saxophonist und Bandleader
 Darren Barnet (* 1991), US-amerikanischer Schauspieler
 Günther Barnet (* 1967), österreichischer Politiker
 James Barnet (1827–1904), schottischer Kolonialarchitekt for New South Wales
 José Agripino Barnet (1864–1945), kubanischer Präsident
 Kary Barnet (1923–1972), deutsche Sängerin
 Melvin L. Barnet (1914–1998), US-amerikanischer Journalist
 Miguel Barnet (* 1940), Schriftsteller
 Nahum Barnet (1855–1931), australischer Architekt
 Nelly Barnet (* 1951), kubanische Volleyballspielerin
 Richard Barnet (1929–2004), US-amerikanischer Jurist und Autor

historische Begebenheiten:
 die Schlacht von Barnet (1471), während der englischen Rosenkriege

Barnet bezeichnet die folgenden Unternehmen:
 Barnet Shell, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Barnett